Монетный акт 1792 года — законодательный акт, принятый Конгрессом США 2 апреля 1792 года, определявший законодательную основу чеканки денег в США. 8 мая 1792 года был подписан президентом Джорджем Вашингтоном. Особенностью акта было то, что, в отличие от других стран, была введена система, при которой 1 доллар был равен 100 центам. Так например, в Великобритании 1 фунт стерлингов был равен 20 шиллингам или 240 пенсам; во Франции 1 ливр составлял 20 су или 240 денье. Введение десятичной системы при чеканке монет было весьма прогрессивным на то время.

Содержание 

Согласно монетному акту было разрешено чеканить следующие монеты:

Согласно акту было определено, что стоимость чистого золота к чистому серебру соотносится как 1 к 15. Стандартным золотом считалось 91,67 % (11 частей чистого золота и 1 часть примеси). Стандартное серебро определялось как 1485 частей чистого серебра и 179 частей меди, или 89,24 % серебро.

Также монетным актом 1792 года законодательно устанавливались особенности монет. К ним относились:
 на аверсе должно находиться изображение символизирующее Свободу и надпись «LIBERTY»
 на реверсе золотых и серебряных монет должно находиться изображение белоголового орлана — геральдического символа США и надпись «UNITED STATES OF AMERICA»
 на реверсе медных монет должно находиться обозначение номинальной стоимости монеты

В акте также прописывалось, что любой человек может свободно обменять золотой или серебряный слиток на аналогичное (по весу) количество монет.

Примечания 

Источники финансового права США
Монеты США
Денежные реформы США
Монетные законы